Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Duncan:

  - cacciatorpediniere della classe Cassin, varato nel 1913 e radiato nel 1935
  - cacciatorpediniere della classe Gleaves, varato nel 1942 e affondato in combattimento nello stesso anno
  - cacciatorpediniere della classe Gearing, varato nel 1944 e radiato nel 1974
  - fregata della classe Oliver Hazard Perry, varata nel 1978 e radiata nel 1994